Il gruppo della bastnäsite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della bastnäsite 
 Bastnäsite-(Ce)
 Bastnäsite-(La)
 Bastnäsite-(Y)
 Hydroxylbastnäsite-(Ce)
 Hydroxylbastnäsite-(Nd)
 Thorbastnäsite

Note

Collegamenti esterni 
 

Bastnäsite